

Улицы Актобе () — городская инфраструктура, обеспечивающая пешеходное и транспортное движение, а также проживание и обслуживание населения города Актобе.

Актобе был основан в 1869 году как укрепление на левом берегу реки Илек. Первыми улицами молодого поселения стали Гарнизонная (ныне ул. Жанша Досмухамед-улы), Крепостная, Оренбургская (ныне ул. Айтеке-би), Илецкая (ныне ул. Жанкожа батыра) и Георгиевская. По данным на 2013 год в городе насчитывалось 626 улиц, в том числе 7 проспектов и несколько десятков переулков, которые расположены на территории города и близлежащих посёлков.

Длина автомобильных дорог, пролегающих по улицам Актобе, составляет 621 км, из них 266,4 км имеют асфальтобетонное покрытие. 59,3 % автодорог (369,9 км) находятся в удовлетворительном состоянии, 40,4 % (251,1 км) в неудовлетворительном (2016). Тротуары в центральных частях города имеют покрытие из асфальта или тротуарной плитки. Автомобильные дороги и тротуары на окраинных улицах Актобе лишены какого-нибудь покрытия и во время проливных дождей и таяния снега в весенний период передвижение по ним сопряжено с трудностями, особенно для пешеходов.

Зимой и летом уход за улицами города осуществляют 14 специальных предприятий с охватом площади более 3,4 млн м² (всего 200 улиц). В этих предприятиях работают более 400 человек, используется 240 единиц спецтехники.

Многие улицы Актобе, появившиеся во времена Российской империи или в советский период, получили новые названия (см. Переименованные улицы Актобе) после распада СССР. В 1990—2005 годах новые названия получили около полусотни улиц. В 2005—2010 годах переименованию подверглись около двух сотен улиц. В 2003—2005 годах, а также начиная с ноября 2010 года в городе действовал мораторий на переименование улиц. По данным на 2018 год, 91 % улиц города даны названия на казахском языке.

Таблички нового образца, которыми с 2016 года начали заменять старые указатели, помимо названия улицы на казахском языке (дублирование названия на русском или каком-либо другом языке не предусмотрено), также содержат: новые почтовые индексы (уникальные для каждого строения), QR-код и ссылку на сайт. Самостоятельно набрав адрес сайта в браузере или отсканировав QR-код с помощью приложения, можно попасть на специальную веб-страницу и узнать контактные данные обслуживающих организаций, оплатить коммунальные услуги и штрафы, разместить объявление и отправить электронное обращение в акимат.

Список 
Список основан на неофициальных общедоступных данных из картографических сервисов (Google Maps, Яндекс.Карты, OpenStreetMap и 2ГИС) и, скорее всего, не является полным и точным.

# 
 101-й стрелковой бригады ул.
 30 лет Казахстана ул.
 312-й стрелковой дивизии ул.
 40 лет Победы ул. (Жанаконыс)
 8 марта ул.

А 
 Абая пр.
 Абая ул.
 Абая ул. (Жанаконыс)
 Абилкайыр-хана пр.
 Абубакра Кердери ул. (бывш. Красногорская)
 Авиационная ул.
 Автотранспортный пер.
 Адеп ул. (Ясное)
 Адырна ул. (Заречный-2)
 Аз-Наурыз ул.
 Айбергенова Толегена ул.
 Айбын ул. (пос. Кирпичный)
 Айвазовского ул.
 Айман — Шолпан ул. (Заречный-3)
 Айманова Шакена ул. (бывш. ул. Чапаева)
 Аймаутова Жусипбека ул.
 Айтеке би ул.
 Айыртау ул. (Заречный-1)
 Акай-улы ул. (Юго-Запад-1)
 Акбесик ул. (Заречный-3)
 Акбилек ул. (Юго-Запад-2)
 Акжол ул. (Заречный-3)
 Акжелен ул. (Заречный-3)
 Акимжанова Алтынбека ул.
 Ак-отау ул. (Заречный-2)
 Акан-сери ул. (Ясное)
 Акбулак ул. (Заречный-2)
 Аккайын ул. (Магаджан)
 Аксенгир ул. (Рауан)
 Аксуат ул.
 Актасты ул. (Акжар-2)
 Актогай ул. (Заречный-2)
 Актюбинская ул.
 Акшам ул. (Рауан)
 Алабяна ул.
 Аламан ул. (пос. Кирпичный)
 Алаш ул.
 Алгинская ул.
 Алдиярова Толеуа ул.
 Алмазный пер.
 Алмас-кылыш ул.
 Алмат-самырата ул. (Заречный-2)
 Алматинская ул.
 Алматинская ул. (Жанаконыс)
 Алпамыс-батыр ул.
 Алтай ул. (Ясное)
 Алтай батыра ул.
 Алтыбакан ул. (Жас-Канат)
 Алтын ул. (Заречный-1)
 Алтын-адам ул. (Акжар-2)
 Алтын-айдар ул. (Юго-Запад-2)
 Алтын-гасыр ул. (пос. Кирпичный)
 Алтын-дан ул. (Магаджан)
 Алтын-сака ул. (Акжар-2)
 Алтынемел ул. (бывш. ул. Земледельческая)
 Алтынсарина Ибрая ул.
 Аль-Фараби ул.
 Амангосова Султана ул. (Авиатор)
 Арай ул. (бывш. ул. Щорса)
 Ардагер ул. (Жанаконыс)
 Арматурный пер.
 Арынова Мухтара ул.
 Арыс ул. (Заречный-3)
 Арыстан-батыра ул. (Юго-Запад-1)
 Архитектурная ул. (Заречный-1)
 Асар ул. (Заречный-3)
 Асау Барака ул.
 Астана ул.
 Асыл-мура ул. (Жас-Канат)
 Асыл-тас ул.
 Атаконыс ул. (Ясное)
 Атамекен ул. (пос. Кирпичный)
 Атамура ул.
 Атбеги ул. (пос. Кирпичный)
 Атырау ул. (бывш. ул. Краснощёкова)
 Ауэзова Мухтара ул. (бывш. ул. Пугачёва)
 Ауэзова Мухтара ул. (Жанаконыс)
 Ахтанова Тахави ул.

Б 
 Баганалы ул. (Сая)
 Базар-жырау ул. (Жанаконыс)
 Базарлы ул. (Заречный-3)
 Баишева Сактагана ул.
 Байганина Нурпеиса ул.
 Байге ул. (Юго-Запад-2)
 Байсеитова ул.
 Байтерек ул. (Авиатор)
 Байтерек ул. (Заречный-3)
 Байтурсунова Ахмета ул.
 Бакинский пер.
 Бакыт ул. (Авиатор)
 Бактыбай-батыра ул.
 Балбулак ул. (Заречный-2)
 Балбырауын ул.
 Балдаурен ул.
 Балуан Шолака ул.
 Баршын ул. (Сая)
 Баумана ул.
 Бахадур ул. (Заречный-4)
 Бейбарс-султана ул. (Акжар-2)
 Бейбитшилик пр.
 Бейбитшилик ул. (Рауан)
 Белогорская ул.
 Береговая ул.
 Береговой пер.
 Берекет ул.
 Берен ул. (Заречный-1)
 Беркимбаева ул.
 Берсиева Чиганака ул. (бывш. ул. Интернациональная)
 Берчогурская ул.
 Бес-кайнар ул.
 Бесшатыр ул. (Акжар-2)
 Бидайык ул. (Ясное)
 Биекенова Абидуллы ул. (Заречный-3)
 Билге-каган ул. (бывш. ул. Патоличева)
 Билтабанова ул.
 Биржан-сал ул.
 Бисенова Толеуа ул. (Заречный-4)
 Бозинген ул. (Жас-Канат)
 Бойтумар ул. (Заречный-3)
 Бокенбаева ул. (Заречный-1)
 Бокенбай-батыра ул.
 Больничный пер. (Жанаконыс)
 Братьев Жубановых ул.
 Букеевой Мадины ул. (Юго-Запад-1)
 Булакты ул. (пос. Кирпичный)
 Букейханова Алихана ул. (бывш. ул. Левона Мирзояна)
 Бурабай ул. (бывш. ул. Кобозева)
 Булкышева Баубека ул. (Жанаконыс; бывш. ул. Ленина)

В 
 Вавилова ул.
 Вагонная ул.
 Ватутина ул.
 Весенняя ул.
 Весёлый пер.
 Водная ул. (Заречный-1)
 Военный городок ул.
 Воинов-интернационалистов ул. (Заречный-1)
 Вокзальная ул.
 Восточная ул. (Заречный-2)

Г 
 Гагарина ул.
 Гарышкер ул. (Авиатор)
 Гастелло ул.
 Генеральская ул.
 Герцена ул.
 Глинки ул.
 Гоголя ул.
 Горный пер.
 Гришина ул.
 Гулстан ул. (пос. Кирпичный)
 Гульдер ул. (Авиатор)
 Гуцало ул. (Заречный-1)

Д 
 Дальний пер.
 Дарабоз ул. (Заречный-3)
 Дарын ул. (Сазды)
 Дастан ул. (Заречный-2)
 Дастур ул. (Жанаконыс)
 Даулет ул. (Жанаконыс)
 Дауылпаз ул. (Юго-Запад-1)
 Дачная ул. (Заречный-2)
 Деркаченко ул. (Юго-Запад-1)
 Детский пер.
 Джангильдина Алиби ул.
 Диканды ул. (Ясное)
 Дмитрова ул.
 Домбыралы ул. (Ясное)
 Дорожный пер.
 Досжан-хазрета ул. (Юго-Запад-1)
 Досжановой Аккагаз ул.
 Досмухамед-улы Жанши ул. (бывш. ул. Гарнизонная)
 Дубинина ул.
 Дулатова Миржакипа ул.
 Дулыга ул. (Сая)

Е 
 Егинди ул. (Жанаконыс)
 Егиндибулак ул. (Акжар-2)
 Едиге-батыр ул. (бывш. ул. Зинченко)
 Енлик-Кебек ул. (Акжар-2)
 Ер-Косай ул. (Ясное)
 Ер-Таргын ул. (Заречный-3)
 Ер-Тостик ул. (Жанаконыс)
 Ергалиева Хамита ул. (Жанаконыс; бывш. ул. Больничная)
 Ерназарова ул.
 Ертеги ул. (Жас-Канат)
 Есет батыра ул.
 Ескендирова Ахмета ул. (Заречный-2)
 Ешбаева ул. (Заречный-1)

Ж 
 Жадигер ул. (Юго-Запад-2)
 Жазыкова ул.
 Жайдарман ул. (Заречный-3)
 Жайлау ул. (Сая)
 Жайсан ул. (Сая)
 Жайык ул. (пос. Кирпичный)
 Жалын ул. (Ясное)
 Жаманкулова С. ул.
 Жамбыла ул.
 Жана-гасыр ул. (Акжар-2)
 Жанашыл ул. (Рауан)
 Жанзакова А. ул.
 Жанибек-хана ул. (бывш. ул. Жуковского)
 Жанибекова Озбекали пер. (бывш. пер. Советский)
 Жанкожа батыра ул. (до 1925 года — Илецкая ул., до 1995 — ул. Фрунзе)
 Жансугурова Ильяса ул.(Заречный-3)
 Жармагамбета ул. (Юго-Запад-1)
 Жасампаз ул. (Заречный-3)
 Жасампаз ул. (Сазды)
 Жастар ул.
 Жастар ул. (Жанаконыс)
 Жау-журек-мын-бала ул. (Заречный-3)
 Жез-киик ул. (Юго-Запад-2)
 Железнодорожный пер.
 Желкен ул. (Заречный-4)
 Женимпаз ул. (Заречный-4)
 Жеруйык ул. (Ясное; бывш. ул. 70 лет Октября)
 Жети-казына ул.
 Жетес би ул. (Юго-Запад-1)
 Жиембет Жырауа ул. (Заречный-4)
 Жиенбаева ул.
 Жиренше-шешен ул. (Заречный-2)
 Жолмырзаева ул. (Юго-Запад-1)
 Жомарт ул.
 Жубановой Газизы ул.
 Жузимдик ул. (Акжар-2)
 Жумабаева Магжана ул.
 Жумбактас ул. (Сая)
 Жургенова ул.
 Жусанды ул. (пос. Кирпичный)
 Жусанды ул. (Сазды)
 Жусип Баласагун ул. (Рауан)

З 
 Заводская ул.
 Зангар ул. (бывш. пер. Воровского)
 Западный пер.
 Звёздная ул.
 Зеленского пер.
 Зерде ул. (Заречный-3)
 Зергер ул. (Заречный-2)

И 
 Ибатова Гиззата ул.
 Изгилик пер. (бывш. пер. Фрунзенский)
 Илецкая ул.
 Иманова ул. (Жанаконыс)
 Имашева ул. (Заречный-2)
 Инабат ул. (Жанаконыс)
 Инжу-маржан ул.
 Индустриальная ул.
 Иргиз ул. (бывш. ул. Тельмана)

К 
 Кабанбай-батыр ул. (Рауан)
 Кайдауыл-батыра ул.
 Кайынды ул. (Заречный-2)
 Казакай-ахуна ул. (Юго-Запад-2)
 Казан ул. (Сазды)
 Казангапа ул.
 Казанский пер.
 Казына ул. (Заречный-3)
 Кажымукана Мунайтпасова ул.
 Калдаякова Шамши ул.
 Кален-кызы Таразы ул. (Заречный-3)
 Калкаман — Мамыр ул. (Рауан)
 Калыбаева ул.
 Камажай ул. (Заречный-3)
 Камбар-батыр ул. (Заречный-3)
 Каменный пер.
 Камкоршы ул. (Жанаконыс)
 Канахина пер.
 Кандагачская ул.
 Карагайлы ул. (Заречный-2)
 Карасай батыра ул.
 Каратаева ул.
 Карлыгаш ул. (Заречный-2)
 Касым-хана ул. (бывш. ул. Демьяна Бедного)
 Кауымдастык ул. (Магаджан)
 Кахарман ул.
 Кашаубаева Амре ул. (бывш. ул. Коммунальщиков)
 Келешек ул.
 Кен-дала ул. (Юго-Запад-1)
 Кен-жазира ул. (Юго-Запад-2)
 Кенесары-хан ул. (Акжар-2)
 Кенжайлау ул. (Заречный-2)
 Кереева ул.
 Керей-хана ул. (бывш. ул. Братьев Коростелёвых)
 Кестели ул. (Жас-Канат)
 Кирова ул.
 Киякты ул. (Заречный-3)
 Кленовая ул.
 Клубная ул.
 Кобландина ул.
 Ковыльный пер.
 Козенкова ул.
 Козы-Корпеш — Баян-Сулу ул.
 Кокжелек ул. (Рауан)
 Кокжелек ул. (Сазды)
 Кокорай ул. (Акжар-2)
 Кокпар ул. (Жас-Канат)
 Кокпекти ул. (Акжар-2)
 Коксенгир ул. (Акжар-2)
 Коксерек ул. (Заречный-3)
 Коктем ул. (Юго-Запад-1)
 Колонер ул. (Ясное)
 Комсомольская ул. (Жанаконыс)
 Конаева ул.
 Коркыт-ата ул. (Жас-Канат)
 Короткий пер.
 Космодемьянской Зои ул.
 Космонавтов пер.
 Костанайская ул.
 Котибар-батыра ул. (Юго-Запад-1)
 Котибарова Есета ул. (Заречный-3)
 Кошевого Олега ул.
 Крылова ул.
 Крымский пер.
 Кудайбергенова Утеуа ул. (Заречный-2)
 Кузнечные ряды ул.
 Кулагер ул. (Заречный-2)
 Кулымбетова Узакбая ул.
 Кумсай ул. (Ясное)
 Кумбезды ул. (Жанаконыс)
 Куншыгыс ул. (Акжар-2)
 Куралай ул. (Заречный-3)
 Курманалина С. ул.
 Курмангазы ул. (Юго-Запад-2)
 Курмашева Гани ул. (Юго-Запад-1)
 Курылысшы ул. (Жанаконыс)
 Кус-жолы ул.
 Кустанайская ул.
 Кутуева Р. ул.
 Кусжанова ул.
 Кутузова ул.
 Кызгалдак ул. (Магаджан)
 Кызылжар ул. (Юго-Запад-2)
 Кымыз-мурындык ул. (Заречный-3)
 Кыран ул. (Рауан)
 Кырмызы ул.

Л 
 Лазо ул.
 Лайли-Мажнун ул. (Рауан)
 Лачугина ул.
 Лахно ул.
 Лермонтова ул.
 Лесной пер.
 Летняя ул.
 Ливенцова ул.
 Литейный пер.
 Локомотивная ул.
 Ломоносова ул.
 Луговая (Шалгынды) ул.

М 
 Майлина Беимбета ул. (Юго-Запад-2)
 Майталман ул.
 Макаренко ул.
 Макатаева Мукагали ул. (бывш. ул. Озёрная)
 Малый пер.
 Мамановой Халиды ул. (Юго-Запад-1)
 Маметовой ул.
 Манас ул. (Жанаконыс)
 Мангилик-Ел ул. (Батыс-2)
 Маралды ул. (пос. Кирпичный)
 Маргулана Алькея ул. (бывш. ул. Цементная)
 Маресьева ул.
 Масаты ул. (Заречный-2)
 Матросова ул.
 Махамбетова ул.
 Махмуда Кашкари ул. (бывш. ул. Ряхова)
 Машинистов ул. (Заречный-1)
 Машхур Жусупа Копеева ул. (бывш. ул. Разина)
 Маяковского ул.
 Мебельная ул.
 Медетова Камбара ул. (Заречный-2)
 Международный пер.
 Мельничная ул.
 Менделеева ул.
 Мерей ул. (Заречный-1)
 Мерей ул. (Ясное)
 Мерей-той ул. (Сазды)
 Местпром пер.
 Металлургов ул.
 Механизаторов пер.
 Минина пер.
 Мира пр. (см. пр. Бейбитшилик)
 Мира ул. (Жанаконыс)
 Мирас ул.
 Мичурина ул.
 Можайского ул.
 Молдавская ул. (Заречный-1)
 Молдагуловой Алии пр.
 Молшылык ул.
 Монке би ул. (бывш. ул. Киселёва)
 Монке би ул. (в старой части города)
 Морозова пер.
 Московская ул.
 Московский пер.
 Мощенского Василия ул. (Заречный-2)
 Муканова Сабита ул. (Юго-Запад-1)
 Мукана Толебаева ул.
 Мусрепова Габита ул. (бывш. ул. Котовского)
 Мухамедханова Кайыма ул. (Акжар-2)
 Мясоедова ул.

Н 
 Набережная ул.
 Нариманова ул.
 Наркескен ул. (Заречный-3)
 Нарын ул. (Рауан)
 Наумова ул.
 Наурызбай-батыр ул. (Акжар-2)
 Наурызым ул.
 Нахимова ул.
 Некрасова ул.
 Нефтяников ул.
 Никелевый пер.
 Новаторов пер.
 Новая ул. (Заречный-1)
 Новокооперативная ул.
 Новороссийская ул. (Заречный-1)
 Нокина Кенеса пр.
 Нура ул. (Акжар-2)
 Нурлы ул. (Жанаконыс)
 Нурпеисовой Дины ул. (бывш. ул. Розы Люксембург)
 Нуршашкан ул. (Ясное)

О 
 Овражная ул.
 Омир-улы Байдалы ул. (Заречный-2)
 Онеге ул. (Сазды)
 Орал ул. (бывш. ул. Кольцова)
 Оренбургская ул. (не путать с Оренбургской ул., которая ныне называется ул. Айтеке би)
 Орис ул. (Заречный-2)
 Оркен ул. (Жанаконыс)
 Оркениет ул. (Магаджан)
 Орская ул.
 Орталык ул. (Сазды)
 Орынбор ул. (Жанаконыс; бывш. ул. Советская)
 Осиет ул.
 Оспанова Курмангали ул.
 Оспанова Марата ул. (бывш. ул. Тюленина)
 Островского ул.
 Отырар ул.

П 
 Павлова ул.
 Панфилова ул.
 Парковая ул.
 Папилова ул. (Заречный-1)
 Пацаева ул.
 Первый пер.
 Песчаный пер.
 Петропавловский пер.
 Плавильщиков пер.
 Пожарная ул.
 Пожарского ул.
 Победы пр.
 Полевая ул. (Заречный-1)
 Полиграфистов ул.
 Полтавский пер.
 Полярный пер.
 Попова ул. (Заречный-1)
 Попова ул. (Заречный-2)
 Почтовая ул.
 Промышленная ул.
 Просторная ул.
 Прохорова ул.
 Пушкина ул.

Р 
 Рабочая ул.
 Радистов ул.
 Раимбек-батыра ул. (Акжар-2)
 Рахат ул. (Авиатор)
 Рентгензаводская ул.
 Руханият ул. (Жанаконыс)
 Рыскулбекова Кайрата ул. (бывш. ул. 1905 года)
 Рыскулова Турара ул.

С 
 Садовый пер. (Жанаконыс)
 Сазды ул.
 Сайгулик ул. (Рауан)
 Сал-сери ул. (Ясное)
 Салбурын ул. (Заречный-2)
 Салимова ул. (Заречный-4)
 Самал пер.
 Самал ул. (Сая)
 Самурык ул. (бывш. ул. Бабушкина)
 Сандыктас ул. (Рауан)
 Санкибай батыра пр.
 Сарсекова Айтека ул. (Заречный-4)
 Сартаева ул. (Юго-Запад-1)
 Сарыарка ул. (Юго-Запад-2)
 Сарыжайлау ул. (Каргалы)
 Сатпаева Каныша ул.
 Саулет ул. (Жанаконыс)
 Сауран ул. (бывш. пер. Декабристов)
 Саялы ул. (Акжар-2)
 Саятшы ул. (Акжар-2)
 Саяхат ул. (Жанаконыс)
 Светлый пер.
 Севастопольская ул.
 Сеитова Утегена ул.
 Сейфуллина Сакена ул. (бывш. ул. Красная)
 Сельмаш ул.
 Снайперская ул.
 Смагулова ул.
 Солнечная ул.
 Спартак пер.
 Спортивный пер.
 Средний пер.
 Стадионный пер.
 Станционная ул.
 Столетова пер.
 Суворова ул.
 Сулутобе ул.
 Сункар ул. (Заречный-2)
 Сусамыр ул. (Акжар-2)
 Сыганак ул. (бывш. ул. Куйбышева)
 Сымбат ул. (Заречный-2)
 Сырым-батыр ул. (бывш. ул. Первомайская)

Т 
 Табыс ул. (Жанаконыс)
 Тажибаева Б. ул.
 Тайбекова ул.
 Тайбурыл ул. (Рауан)
 Тайказан ул. (Юго-Запад-2)
 Тайманова ул. (Юго-Запад-1)
 Талапкер ул. (Акжар-2)
 Талбесик ул.
 Тамаша ул.
 Тамдинская ул.
 Тан-Шолпан ул. (Жанаконыс)
 Тапаловой Нурсулу ул. (Заречный-2)
 Тарак-улы Абыла ул. (Юго-Запад-1)
 Тарбие ул. (Сая)
 Тарлан ул. (Акжар-2)
 Тасбулак ул. (Жас-Канат)
 Тате-улы Ораза ул. (Батыс-2)
 Татулык ул. (Жанаконыс)
 Тауелсиздик пр. (Батыс-1 и Батыс-2)
 Тауке-хана ул.
 Ташенова Жумабека ул. (Заречный-3)
 Ташкентская ул.
 Театральный пер.
 Телефонная ул.
 Телконыр ул. (Акжар-2)
 Темирказык ул. (бывш. ул. Ударная)
 Теректи ул. (Магаджан)
 Теренсай ул. (Акжар-2)
 Терискей ул. (Заречный-1)
 Тилек ул.
 Тимирязева ул.
 Типографский пер.
 Тлепбергенова ул.
 Тлеу батыра ул.
 Тобылгы ул.
 Тогайлы ул. (Юго-Запад-2)
 Тогызкумалак ул. (Акжар-2)
 Толагай ул. (Жанаконыс)
 Толстого ул.
 Тополиная ул. (Заречный-1)
 Торайгырова Султанмахмута ул. (бывш. ул. Парижской коммуны)
 Торговый пер.
 Транспортный пер.
 Тропинина ул.
 Туран ул. (Заречный-1)
 Тургенева ул.
 Турксиба ул.
 Тынышпаева Мухамеджана ул. (бывш. ул. Ленинградская)

У 
 Уалиханова Шокана ул.
 Улпан ул. (Акжар-2)
 Улытау ул.
 Умит ул.
 Ургенишбаева Идриса ул. (Юго-Запад-1)
 Устирт ул. (пос. Кирпичный)
 Утемисова Махамбета ул.
 Уш-Коныр ул. (Жанаконыс)
 Ушкиян ул. (Акжар-2)
 Ушкыштар ул. (Авиатор)

Ф 
 Фестивальная ул. (Келешек)
 Фестивальная ул. (Заречный-1)
 Футбольный пер.

Х 
 Хан-танири (Хан-Тенгри) ул. (Акжар-2)
 Хантау ул.
 Химиков пер.
 Хмельницкого ул.
 Хобдинский пер.
 Холмогорская ул.

Ц 
 Целинная ул.
 Центральный пер.

Ч 
 Чайкиной Лизы пер.
 Чайковского ул.
 Чекалина ул.
 Черепанова пер.
 Чернышевского ул.
 Чехова ул.
 Чкалова пер.

Ш 
 Шабыт ул. (Ясное)
 Шагала ул. (Сазды)
 Шайкенова ул.
 Шакарима Кудайбердиева ул.
 Шалгынды ул.
 Шалкыма ул. (Акжар-2)
 Шамшырак ул.
 Шангитпаева Куандыка ул. (Юго-Запад-1)
 Шанырак ул. (Акжар-2)
 Шевченко Тараса ул.
 Шернияза ул.
 Школьный пер.
 Шокая Мустафы ул. (Батыс-1 и Батыс-2)
 Шонан-улы Телжана ул. (Юго-Запад-1)
 Штурманская ул.
 Шугыла ул. (Ясное)
 Шынарлы ул. (Заречный-3)

Ы 
 Ыкылас ул. (Жас-Канат)
 Ынталы ул. (Акжар-2)
 Ынтымак ул. (Жанаконыс)
 Ыргыз ул. (см. ул. Иргиз)
 Ырысты ул. (Рауан)

Э 
 ЭКСПО-2017 ул. (Акжар-2)
 Элеваторный пер.
 Эмбенская ул.
 Энергетиков ул. (Заречный-1)
 Энтузиастов ул. (Заречный-1)

Ю 
 Южная ул.

Я 
 Яншина А. ул.
 Ярославский пер.

Примечания

Литература 
 

Актобе